Kroisbach (mhd. „Krebsbach“) ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Kroisbach (Gemeinde Kirnberg), Ortschaft von Kirnberg an der Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Kroisbach (Gemeinde Strengberg), Ortsteil von Strengberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Kroisbach (Gemeinden Allhaming, Eggendorf), Ortschaft von Eggendorf im Traunkreis und Allhaming, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Kroisbach (Gemeinde Tollet), Ort bei Tollet, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Kroisbach (Gemeinde Wolfern),  Katastralgemeinde von Wolfern, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Kroisbach (Gemeinde Nußdorf am Haunsberg), Ortschaft von Nußdorf am Haunsberg, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Kroisbach (Gemeinde Dechantskirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Dechantskirchen, Steiermark 
 Kroisbach (Graz), Siedlung im Stadtbezirk Mariatrost (11.), Steiermark 
 Kroisbach (Gemeinde Pöllau), Streusiedlung der Ortschaft Hinteregg bei Pöllau, Steiermark
 Kroisbach (Gemeinde Sankt Margarethen bei Knittelfeld), Ortschaft von Sankt Margarethen bei Knittelfeld, Steiermark 
 Kroisbach (Gemeinde St. Margarethen an der Raab), Ortschaft und Katastralgemeinde von St. Margarethen an der Raab, Steiermark 
 Kroisbach an der Feistritz, Ortschaft (Katastralgemeinde Kroisbach) von Großsteinbach, Steiermark 

historisch:
 Kroisbach, deutscher Name von Fertőrákos, Gemeinde im Komitat Győr-Moson-Sopron, Ungarn

Baulichkeiten:
  Hof zu Kroisbach, Graz

Gewässer:
 Kroisbach (Grazbach), Unterlauf des Mariatroster Bachs, Steiermark
 Kroisbach (Oichten), Zufluss der Oichten und Geotop Kroisbachgraben, Flachgau, Land Salzburg
 Kroisbach (Kleine Krems), linker Zufluss der Kleinen Krems bei Richterhof, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Kroisbach (Pöllauer Safen), rechter Zufluss der Pöllauer Safen bei Schönaudorf, Markt Pöllau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark 
 Kroisbach (Trattnach), Zufluss der Trattnach im Hausruckviertel, Oberösterreich
 Kroisbach (Kristeinbach), zum Kristeinbach (Simsenbergbach) bei Wolfern-Kroisbach im Traunviertel, Oberösterreich

Siehe auch:
 Kroißbach